Huvilasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huvilasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,40, long 25,97), 
 Huvilasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Huvilasaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Huvilasaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,25, long 26,23), 
 Huvilasaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar